Кубок Боснии и Герцеговины по футболу 2015/16 года () — 22-й розыгрыш Кубка Боснии и Герцеговины по футболу.

Квалификация 
В турнире принимают участие 32 команды: 16 из Боснийской премьер-лиги 2015/16, 10 из кубка федерации Боснии и Герцеговины, 6 из кубка федерации Республики Сербской.

1/16 финала 
Матчи прошли 22 и 23 сентября 2015.

1/8 финала 
Жеребьёвка прошла 15 октября 2015, первые матчи — 21 октября, ответные матчи — 3 и 4 ноября 2015.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 8 марта 2016, ответные — 15 марта 2016.

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на nfsbih.ba
 Статистика на сайте soccerway.com

2015/2016
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2015 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2016 году
Босния